Okienko okrągłe, okienko ślimaka (fenestra rotunda, fenestra cochleae) – błoniaste okienko łączące ucho środkowe wypełnione powietrzem z uchem wewnętrznym wypełnionym płynem.  Okienko jest zamknięte błoną bębenkową wtórną (membrana tympani secundaria; nie należy jej mylić z błoną bębenkową). Okienko okrągłe jest położone tuż obok okienka owalnego.

Pod wpływem drgań błony bębenkowej przenoszonych przez kosteczki słuchowe na podstawę strzemiączka okienko owalne jest wpuklane i tym samym dochodzi do przemieszczenia płynów ślimaka (które – w przeciwieństwie do powietrza – stanowią adekwatny bodziec dla zewnętrznych komórek Deitersa narządu Cortiego). Równocześnie musi nastąpić wyrównawcze wypuklenie wtórnej błony bębenkowej okienka okrągłego do ucha środkowego, aby przemieszczenie płynu mogło mieć miejsce.

Zobacz też 
 okienko owalne

Bibliografia 
 
 
 Leszek Trząski: Szkolny Słownik Biologiczny Wydawnictwo Wideograf II 1998, 

Anatomia narządu słuchu i równowagi